Johann Strauss peut faire référence à :
 Johann Strauss (1804-1849), dit Johann Strauss père, compositeur autrichien ;
 Johann Strauss II (1825-1899), dit Johann Strauss fils, compositeur autrichien, fils du précédent et auteur entre autres du Beau Danube bleu ;
 Johann III Strauss (1866-1939), fils d'Eduard Strauss.

Voir aussi 
 Place Johann-Strauss à Paris
 Johann Strauss-Theater à Vienne (Autriche).